Appellation (von lateinisch appellare „(be)nennen, rufen“) steht für:

 die Herkunftsangabe bei Weinen, siehe Appellation d’Origine Contrôlée
 die Anfechtung einer gerichtlichen Entscheidung, siehe Berufung (Recht)

Siehe auch:
 Appell
 Appellationsgericht
 Appellativ